Ikkarlussuaq bezeichnet:
 Ikkarlussuaq (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Pooruseq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Tuttulik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Kangerlussuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Nataarniviup Avannarlersua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Qeqertasussuk), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Sammisoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Sarfap Qeqertaa), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Akia, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Akia, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, bei Kangeq, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, bei Kangeq, östlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, bei Kangeq, westlich) (auch Avalersuata Ikkarlussua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Qaqqivik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Sioralik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, bei Narsaarsuk) (Tange Skær), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, bei Qeqertat), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Qeqertarsuaq) (Yderste Parry Skær), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Saffiorfik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Tasersuatsiaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlussuaq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland